Аджіголь — озеро на околиці міста Феодосія, Крим. Відоме цінними лікувальними грязями
 Аджіголь — мис на узбережжі Чорного моря, в Миколаївській області.
 Аджіголь (Аджігіол) — колишнє село на узбережжі Чорного моря, в Миколаївській області (за адміністративним поділом до 1917 року — Анчекрак-Іллінської волості Одеського повіту Херсонської губернії).